The Motto – singolo di Drake in collaborazione con Lil Wayne del 2011
 The Motto – singolo di Tiësto e Ava Max del 2021